22-й чемпионат Узбекистана по футболу 2013 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 2-х группах (с участием 10 клубов) в ноябре 2013 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Ташкенте.

Группа В 
Матчи проводились в Бухаре.

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2013
 Кубок Узбекистана по футболу 2013
 Первая лига Узбекистана по футболу 2013

Ссылки 
 Итоги второй лиги 2013 на pfl.uz

2013
Спорт в Узбекистане в 2013 году